Dominatrix pode ser:

 Dominatrix - mulher dominadora BDSM.
 Dominatrix - banda punk brasileira.

Desambiguação